Jiten peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Житен) :
Jiten, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Jiten, village bulgare de la Stolitchna obchtina, situé dans l'oblast de Sofia-Grad.